Tampico (Tamaulipas), een havenstad in de Mexicaanse staat Tamaulipas
Tampico (Illinois), een dorpje in de Amerikaanse staat Illinois